Bertrand Andrieu – medaglista francese
 Danis Andrieu – mercante francese
 Emmanuel Andrieu – schermidore francese
 Éric Andrieu – politico francese
 François Andrieu – compositore francese
 Jules Andrieu – insegnante francese
 Marc Andrieu – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 francese
 Michel Andrieu – tipografo francese
 Pierre Andrieu – pittore francese
 Pierre-Paulin Andrieu – cardinale francese